Quesitos puede referirse a:

 El nombre común de la planta Anoda cristata.
 El nombre común de la planta Lavatera cretica.
 El plural de Quesito, un tipo especial de queso.